Тодор Кръстев може да се отнася за:

 Тодор Кръстев (1865 – ?) – български политик
 Тодор Кръстев (1945 – 2000) – български футболист
 Тодор Кръстев (1943 – 2011) – български географ